Klucze (gemeente)
 Klucze (Klein-Polen)
 Klucze (Neder-Silezië)